Neochordodes molukkanus är en tagelmaskart som först beskrevs av Römer 1895.  Neochordodes molukkanus ingår i släktet Neochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
molukkanus